De Rally van Portugal 2015, formeel 49º Vodafone Rally de Portugal, was de 49e editie van de Rally van Portugal en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 537e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Matosinhos.

Verslag 
Het team van Volkswagen poetsten hun slechte resultaat in Argentinië weg met aan het eind een dominante bezetting van de top drie in Portugal, welke de rally voor het eerst sinds 2001 zag terugkeren naar de basis en klassementsproeven in het noorden van het land. Jari-Matti Latvala en Sébastien Ogier vochten het uit om de winst, maar het was dit keer Latvala die de druk van zijn teamgenoot te boven bleef en gecontroleerd naar zijn eerste overwinning van het seizoen greep. Ogier probeerde nog wat te forceren aan het eind, maar kwam uiteindelijk een schamele tien seconden tekort en eindigde tweede, terwijl Andreas Mikkelsen daar ook niet al te ver achter het podium voor Volkswagen dus compleet maakte, en Kris Meeke, die zijn overwinning in Argentinië hier vervolgde met een verdienstelijke vierde plaats.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 11,15 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Portugal
Rally van Portugal